Das Ende ist der Titel dreier Filmproduktionen:
 Assault – Anschlag bei Nacht (Alternativtitel: Das Ende), ein Action-Thriller aus dem Jahr 1976 von John Carpenter
 Das Ende – Assault on Precinct 13, eine Neuverfilmung aus dem Jahr 2005 mit Ethan Hawke und Laurence Fishburne
 Das Ende (Lost), die letzte Episode der Fernsehserie Lost.

Das Ende bezeichnet auch:
 Das Ende (Denkmal), Denkmal in den Wallanlagen in Bremen
literarische Titel:
 Das Ende (Iwan Bunin), eine Kurzgeschichte von Iwan Alexejewitsch Bunin
 Jochen Klepper, Das Ende (Jochen Klepper), Novelle (1962)
 Richard Laymon, Das Ende (Richard Laymon),  (Among the Missing) (2018)
 Nick Sagan, Das Ende (Nick Sagan) (Idlewild)
 Anna Seghers, Das Ende (Anna Seghers), Novelle (1962)
 Mats Strandberg, Das Ende (Mats Strandberg)  (Slutet)

Siehe auch:
 Ende
 The End